Normanby kan syfta på:

 Normanby, Papua Nya Guinea – är huvudön i D’Entrecasteaux-öarna som tillhör Papua Nya Guinea i västra Stilla havet
 Normanby, Redcar and Cleveland – en ort i Redcar and Cleveland, North Yorkshire, England
 Normanby, Ryedale – en ort och civil parish i Ryedale, North Yorkshire, England
 Normanby by Stow – en ort i Lincolnshire, England
 Normanby By Spital – en ort och civil parish i Lincolnshire, England
 Normanby Le Wold – en ort och civil parish i Lincolnshire, England